Het provinciedistrict Dison, dat deel uitmaakt van arrondissement Verviers in de Belgische Luik (provincie), vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Aubel, Dison, Herve en Limburg.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Aubel omvat de gemeenten Aubel en Blieberg.
 Het kieskanton Dison omvat enkel de gemeente Dison.
 Het kieskanton Herve omvat de gemeenten Herve en Thimister-Clermont.
 Het kieskanton Limburg omvat de gemeenten Baelen, Jalhay, Limburg en Welkenraedt.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 15 zetels van het kiesarrondissement Verviers toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84). Voorheen kreeg dit district 6 zetels.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Dison
 (*)1978: PDB (0,76%) / 1981: PDB (0,49%) / 1985: PDB (0,37%), PLC (0,35%) / 1987: POS (0,55%) / 1994: SUD (0,55%) / 2000: PDA (0,72%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Dison
Dison